A regresszió szó a következőket jelentheti:
 regresszió – matematikai fogalom, l. még regressziószámítás
 regresszió – pszichológiai fogalom
 regresszió – közgazdaságtani fogalom
 regresszió – a geológiában tenger-visszahúzódás vagy térszínemelkedés
 regresszió, más néven visszaütés – nyelvészeti fogalom, amikor egy nyelvi változást követően az újabb változat szorul vissza